Сент Мајклз има више значења:
 Сент Мајклз (Аризона)
 Сент Мајклз (Мериленд)